Hamntorget kan avse:

 Hamntorget, Gävle – ett torg i Gävle
 Hamntorget, Helsingborg – ett centralt torg beläget vid Inre hamnen i Helsingborg